Гро-Морн (Гаити) — город в Гаити.
 Грос-Морн (национальный парк) — национальный парк на острове Ньюфаундленд.
 Грос-Морн (гора) — гора на острове Ньюфаундленд.
 Гро-Морн (Реюньон) — гора на острове Реюньон.